Catherine Simone Henriette Marie Renaudin, in arte Catherine Rich (1932) – attrice francese
 Jacques Renaudin, in arte Valentin le Désossé (1843-1907) – ballerino francese

Altro
 Catherine Renaudin – personaggio immaginario del manga Eroica - La gloria di Napoleone